Camellia Factory, по-японски , — японская девичья идол-группа, одна из групп музыкального проекта Hello! Project. Была основана в апреле 2015 года в составе шести девушек, на тот момент участниц Hello Pro Kenshusei. На 2017 год в её составе 9 девушек.

22 февраля 2017 года группа выпустила свой первый сингл на мейджор-лейбле. Он дебютировал на 3 месте в чарте компании «Орикон».

По итогам 2017 года группа стала одним из трёх обладателей премии Japan Record Award в категории «Новый исполнитель», в результате чего номинировалась и стала обладателем премии в номинации «Лучший новый исполнитель».

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 

Гёрл-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Группы Hello! Project
Детские музыкальные коллективы